Le Tournoi de Wimbledon 1877 ou Lawn-tennis championship est un tournoi de tennis masculin. Il s'est tenu au All England Club sur Gazon. Il s'agit du premier tournoi de tennis sur gazon de l'histoire, et qui sera plus tard reconnu comme le . En juin 1877, le club décide d'organiser une compétition officielle afin de pouvoir financer les réparations d'un rouleau agricole nécessaire à l'entretien des courts.

Cet événement ne compte qu'une seule épreuve, celle du simple messieurs. Le droit d'entrée est d'une guinée ; 22 participants - tous Britanniques - se disputent le titre. Le tournoi commence le 9 juillet et la finale se déroule le  - ayant été repoussée de 3 jours à cause de la pluie - devant environ 200 personnes ; s'étant chacune acquittée d'un Shilling de droit d'entrée. Spencer Gore fut le  de Wimbledon, battant son compatriote William Marshall en finale. Le club fit un bénéfice de 10 £ et put remettre le rouleau agricole en état. Une analyse faite après le tournoi conduit à un redimensionnement des courts.

Contexte

Le tournoi

Conséquences

Tableau 

Source : Tableau officiel de Wimbledon

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de Wimbledon
 Palmarès du simple messieurs du tournoi de Wimbledon

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Site de l'ATP

Navigation 

1877
Tennis en 1877
Tennis en Angleterre en 1877
Juillet 1877